— Діяння

Економіка 
 ACTA — Торговельна угода проти контрафакту

Видання 
 Acta diurna populi Romani
 Acta Mechanica et Automatica
 Acta Ornithologica
 Acta Parasitologica
 Acta Palaeontologica Polonica

Християнство 
 Acta Apostolicae Sedis — бюлетень Святого Престолу
 Acta apostolorum — Діяння апостолів.
 Acta Martyrum — діяння мучеників
 Acta Sanctorum — біографії святих
 Acta Sanctae Sedis — бюлетень Святого Престолу

Інше 
 Acta est fabula